"Carla" é uma canção da banda brasileira LS Jack lançada em 2002 no álbum V.I.B.E.: Vibrações Inteligentes Beneficiando a Existência.

Fez um grande sucesso em 2002, alcançando a 1ª posição em todos os tipos de rádios, foi a 7ª música mais tocada do ano no Brasil, e a 28ª mais tocada da década de 2000.

Canções gravadas por LS Jack
Singles de 2002
Canções de pop rock